Barsdorf ist der Name folgender Orte:

 Barsdorf (Fürstenberg/Havel), Ortsteil der Stadt Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Barsdorf (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortsteil der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Namen

 Hermann Barsdorf, Verleger mit Verlag in Berlin Anf. 20. Jahrhundert

 für das Adelsgeschlecht gleichen Namens siehe Barsdorf (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Bärsdorf
 Basdorf